Cette page décrit les personnages de fiction de la série de light novels Zero no tsukaima et de ses adaptations.

Personnages principaux

Louise de La Vallière 

 est une jeune noble de  du royaume de Tristain. C'est la troisième fille du duc de la Vallière.

Lorsque commence le récit, elle est étudiante en seconde année de la prestigieuse Académie de Magie du royaume. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, elle n'a jamais montré que peu de talent dans la pratique de cet art : en effet, pratiquement tous les sorts qu'elle tente de lancer se concluent par une explosion. Ce problème lui a valu d'être surnommée Louise la Zéro par les autres élèves et, alors qu'elle s'apprête à pratiquer le rituel d'invocation lancé par tous les élèves en cours de seconde année, ces camarades de classe ne se font pas d'illusions sur sa capacité à accomplir correctement le rituel.

L'être invoqué est un humain du nom de Hiraga Saito.

Ce fait inhabituel lui vaudra les moqueries des élèves qui considèrent cela comme un nouvel échec. Pourtant, l'invocation d'un être humain, mais aussi et surtout les marques runiques sur la main gauche de celui-ci, attirera l'attention du professeur Colbert : en effet, il se souvient vaguement de recherches sur le mythe originel parlant des maîtres de l'élément perdu du Néant auxquels correspondrait de tels critères.

La relation entre Saito et Louise est au début très houleuse, celle-ci le considérant comme un chien et n'hésitant pas à le traiter de manière rude et parfois cruelle et celui-ci ne l'aimant guère plus parce qu'il a été arraché de son monde par le sort d'invocation qu'elle a lancé. Cependant, la dévotion de Saito pour son rôle de gardien va peu à peu commencer à les rapprocher et les faire s'apprécier. Leur relation va alors peu à peu évoluer vers un amour partagé mais consistera souvent en un « Je t'aime... moi non plus » provoqué par les pulsions de violence de Louise, les penchants pervers de Saito, la pression due à leur différence de niveau social dans une société mettant en avant une échelle qui compartimente ces niveaux. Le principal défaut de Louise envers Saito est qu'elle est extrêmement jalouse et lorsque celui-ci se trouve dans une situation embarrassante avec une fille, c'est toujours au mauvais endroit au mauvais moment et tout se termine généralement en explosion (créée par Louise bien sûr). Malgré cela, Louise est en vérité follement amoureuse de Saito et ne peut lui avouer. D'ailleurs, la seule fois où Louise dit "je t'aime" à Saito est lorsqu'elle utilise le portail dimensionnel pour ramener Saito chez lui. Comme elle pensait ne jamais le revoir, elle le lui a dit. Dans le dernier épisode de la saison 4, Louise et Saito se marient. On les voit tous deux traverser un portail dimensionnel qui les amène au Japon et Louise découvre ainsi Tokyo. À la toute fin de l'épisode, on les voit devant la maison de Saito et sonnent (ce qui signifie que Saito va présenter Louise à sa famille).

Les relations familiales de Louise ne sont pas au beau-fixe : sa mère a toujours voulu que sa fille soit une magicienne accomplie comme ses sœurs aînées et ne l'apprécie guère pour « l’échec » qu'elle représente. De plus, son père souvent absent pour ses obligations envers le Royaume ne voit en elle qu'un fardeau inutile qui échoue ce qu'elle entreprend et souhaite la marier au plus tôt ; il désapprouve la relation qu'elle partage avec Saito. Les relations avec ses deux sœurs sont plus complexes, en effet bien que les deux cherchent à la protéger, elle apprécie beaucoup plus Cattleya la plus jeune de ses deux sœurs qu'Éléonore qui pense qu'aller dans le sens de leurs parents la protégera. De plus, Éléonore a une tendance aux pulsions sadiques et torture parfois Louise, Saito pense d'ailleurs que les pulsions sadiques de Louise sont dues au traitement similaire que lui inflige Éléonore.

Louise a grandi en tant que demoiselle d'honneur de la princesse Henrietta et est resté très amie avec celle-ci. Elle ferait n'importe quoi pour aider celle-ci, cependant, lorsque Tabitha se fera enlever par son oncle, elle n'hésitera pas à lui tenir tête pour sauver celle-ci. Après avoir été déchu de son titre de noblesse pour son acte de rébellion, elle sera adoptée par la famille royale et devenant ainsi la première héritière derrière Henrietta.

Saito Hiraga 

 est un jeune japonais de  habitant Tōkyō.

Alors qu'il se trouve à Akihabara pour faire réparer son ordinateur portable, un portail de lumière s'ouvre devant lui. Intrigué, il frôle l'horizon de la main avant de se faire aspirer.

Saito a été invoqué par l'apprentie magicienne et noble Louise de la Vallière pour devenir son familier. Le pacte qu'ils concluent par un baiser fait apparaître la marque runique  sur le dos de sa main gauche. Elle le désigne comme le , le protecteur de l'un des quatre élus du Néant.

Le pouvoir du Gandalf, ou Main gauche de Dieu dans le langage antique du monde de Halkeginia, lui permet de comprendre et d'utiliser instantanément n'importe quelle arme conçue pour tuer et de bénéficier d'un accroissement des capacités physiques. Ce pouvoir est à la base conçu pour permettre au maître du Gandalf de disposer de suffisamment de temps pour préparer les puissants sorts du Néant et compte donc parmi les capacités les plus puissantes du monde de Halkeginia, il a cependant quelques limitations puisqu'il se limite aux armes physiques.

Très tôt dans son périple, il acquiert , une épée enchantée qui appartenu au premier Gandalf  plus tôt. Elle peut parler et le guide assez souvent dans la découverte de ses pouvoirs ou de ceux de Louise.

Au début assez distant de Louise, ils vont peu à peu se rapprocher et se découvrir des sentiments l'un pour l'autre, cependant leur relation n'est pas très facile entre le côté pervers de Saito et l'honneur des nobles exacerbé dont fait preuve Louise. Très populaire auprès des personnages féminins et très attiré par leurs attributs féminins, il se fait très souvent rappeler à l'ordre par Louise. En vérité, Saito est follement amoureux de Louise mais comme il plaît à beaucoup des personnages féminins (Siesta, Tiffania...) et qu'en général tout commence par un malentendu, Louise croit sans cesse qu'il la trompe et tout finit généralement en explosion alors que la plupart du temps, ce n'est même pas la faute de Saito (c'est surtout que Louise est très jalouse et s'imagine beaucoup de choses). À environ la moitié de la saison 1, Saito commence à développer des sentiments pour Louise. À la suite de cela, il se dévouera corps et âme pour elle. Dans l'épisode 4 de la saison 2, Saito avoue finalement ses sentiments envers Louise et tous les deux finissent par s'embrasser. Alors du mieux qu'il peut, il essayera de la protéger allant même jusqu'à se sacrifier pour elle et sera par la suite sauver par Tiffania. À la fin de la saison 4, Saito et Louise se marient et grâce au portail créé par Louise, Saito l'emmène au Japon pour qu'elle visite Tokyo. À la fin du dernier épisode, Saito retourne chez lui avec Louise et sonne. On suppose donc qu'il va présenter Louise à sa famille.

Une anecdote amusante lors de son arrivée dans le monde de Halkeginia dans l'anime est qu'il ne comprendra pas un seul mot de ce que les autres personnages disent avant que Louise ne tente de lui lancer un sort de silence. En effet, contrairement aux autres versions du récit où les personnages parlent le même langage, dans l'anime, les habitants du royaume Tristain sont censés parler le français.

Académie de magie de Tristain

Élèves

Kirche Zerbst 

 est une jeune noble de  de l'empire de Germania. Elle est étudiante étrangère à l'académie de magie du Royaume de Tristain.

Fougueuse, prétentieuse et séductrice, sa personnalité brûlante mais aussi son affinité magique pour l'élément de feu lui a valu le surnom de Kirche l'Ardente. Dotées d'atouts féminins convaincants (94/63/95), elle sait jouée de ceux-ci pour arriver à ses fins : par exemple, pour négocier le prix d'une épée de luxe que Saito souhaitais obtenir.

Issue de la famille Zerbst rivale de la famille de la Vallière, elle consacre par conséquent beaucoup de temps à rabaisser la troisième fille de la Vallière lorsque commence l'histoire. Cependant, leur rivalité ne s'arrête pas à un simple statut familial puisque l'une comme l'autre jalouse les capacités magiques de sa rivale : Louise souhaiterait obtenir le talent de Kirche pour les éléments « normaux » et Kirche n'ignore rien du statut très spécial de maître du Néant de Louise contrairement à la plupart des autres personnages. Cette rivalité ne l'empêche pas toutefois de venir en aide à Louise dès qu'elle en a besoin.

Elle est venue étudier dans le Royaume de Tristain à la suite d'un désaccord familial en raison de son comportement dévergondé. Expatrié, elle s'est rapprochée de Tabitha sans savoir dans un premier temps que celle-ci avait le même statut, malgré une différence magistrale de personnalité, leur amitié n'en reste pas moins sincère.

C'est une puissante magicienne de feu malgré son jeune âge, son familier Flamme marque d'ailleurs son niveau puisque c'est une salamandre, l'un des plus puissants familiers de Feu. Elle s'associe très souvent avec son amie Tabitha pour booster ses attaques.

Elle aime Saito, mais aussi le professeur Jean Colbert qu'elle cachera chez elle en Germania après le simulacre de mort de celui-ci.

Charlotte d'Orléans 

Son Altesse Royale la Duchesse , plus communément appelée  par ses amis, est une jeune noble gallienne de , fille de feu le Duc Charles d'Orléans et d'Isabella d'Orléans. Elle est étudiante étrangère à l'académie de magie du Royaume de Tristain.

Silencieuse, discrète et généralement distante, sa personnalité renfermée est due à son passé dramatique : en effet, elle a perdu son père très jeune et a vu sa mère devenir folle au point de ne plus la reconnaître alors qu'elle n'était encore qu'une enfant de sept ans.

Élevée au rang de chevalier avant même son entrée à l'Académie, elle a prouvé à plusieurs occasions son talent dans la manipulation du vent et son niveau supposé comme celui d'un triangle. Sa personnalité et son talent à créer des attaques de glace en combinant les éléments eau et vent lui ont fallu le surnom de Tabitha le Blizzard.

Elle est venue étudier dans le Royaume de Tristain sur ordre de son oncle le Roi Joseph de Gallia, celui-ci ayant pour objectif de la rapprocher de l'élue du Néant Louise et ainsi de pouvoir se servir de sa nièce contre elle. Cette tentative a cependant échoué puisque Tabitha a préféré trahir son oncle plutôt que ses amis.

Son familier est un dragon rhyme, une créature mythique associée au vent qui peut prendre forme humaine, qui considère Tabitha comme sa grande sœur. Bien que tous l'appellent , elle se nomme en réalité , ce qui veut dire « vent » dans l'ancien langage du monde de Halkeginia.

Bien qu'on ne sache pas quand elle a commencé à éprouver des sentiments pour Saito, elle est tombée amoureuse de celui-ci et le protège à de nombreuses reprises, contre des ennemis de Tristain, mais aussi contre ses amis en colère, en devenant son chevalier pour le remercier de l'avoir sauvée.

Elle deviendra par la suite la reine de Gallia.

Guiche de Gramont 

Magicien de deuxième année,  est un élève doué mais sans plus. Il maîtrise l'élément Terre, ce qui lui permet de réaliser différents travaux d'alchimie, ainsi que d'invoquer des golems d'argile et de roche. Sa baguette magique est une rose, en référence à son élément de prédilection. En revanche, c'est un dragueur invétéré et un garçon infidèle au possible. S'efforçant constamment d'être courtois et charmeur, il tente de séduire indistinctement les première et deuxième années de l'Académie de Magie. Ses préférences vont toutefois à Montmorency, laquelle passe son temps à douter de la sincérité de ses propos. Il est d'un naturel couard et prétentieux, mais perdra lamentablement un duel contre Saito dès le début de la série. Par la suite, il portera bien plus de respect à cet étrange humain. Malgré ses capacités limitées, il est toujours prêt à aider (surtout les jolies femmes en détresse) et fera longtemps équipe avec Saito et Louise au cours de la première saison. Dans la seconde, il partira tôt au front, sous les ordres du général Poche, pour se battre contre les forces coalisées d'Albion. Il reviendra lors du dernier épisode afin de retrouver Montmorency qui l'a attendu tout le temps. Son familier est une taupe géante nommée Belledandy et qui adore les bijoux (capacité qui sauvera la vie de Louise).

Tifania Westwood 

 est une demi-elfe noble originaire du Royaume d'Albion. Par son père le frère de feu le Roi, c'est la dernière héritière de la maison royale des Tudor et donc du trône d'Albion. C'est également la cousine de la Reine Henrietta de Tristain. Dans la troisième saison, Tifania sauvera Saito lorsqu'il périt lors d'un combat, elle sera ensuite retrouvée par Louise et Saito dans une forêt. Saito emmènera Tifania (qu'il aura surnommée Tifa) à l'académie de magie où elle sera au début rejetée pour cause de sa condition puis grâce à Louise, elle sera acceptée. Au début, Louise ne l'aime pas beaucoup car Saito est attiré par les atouts de Tifa.
 Cependant, dans la saison 4, on apprend que Tifania a des sentiments pour Saito et essayera de le séduire. Ensuite, comme celle-ci est révélée comme étant une autre mage du vide, elle décidera d'invoquer un familier elle aussi. Cependant, son familier se révèle être Saito (en fait, Saito combattait les mercenaires et a dû tomber dans le portail d'invocation). Mais alors qu'elle n'est pas sûre, elle profite de son enlèvement par Luxiana et Harry pour embrasser Saito, celui-ci devenant ainsi le familier de Tifania. En devenant le familier de Tifa, Saito acquerra de nouveaux pouvoirs lui permettant d'augmenter les pouvoirs de la magie du vide de Louise. Grâce à cela, Saito et Louise réussirent à battre l'ancien dragon. Lorsque Louise et Saito se marient, celle-ci semble heureuse pour eux.

Margarita de Montmorency 

 est une jeune fille assez douée qui maitrise la magie élémentaire de l'eau. Elle est très amoureuse de Guiche, malgré le fait que celui-ci drague à peu près tout ce qui bouge et qui a des formes. Son familier est une grenouille intelligente. On ne sait pas grand chose sur elle. Elle se dévoile quelque peu lors de l'aventure du Lac Ragdorian. Elle est originaire d'une contrée proche du royaume de Gallia et a jadis établi un pacte avec l'esprit noble de l'eau. Voulant séduire Guiche, elle lui prépare un philtre d'amour. Malheureusement, c'est Louise qui le boit par erreur, tombant alors complètement amoureuse de Saito. Cela donne lieu à des situations impossibles, desquelles Saito gardera de mauvais souvenirs. Les différents personnages se mettent alors en route pour le Lac Ragdorian, afin de demander à l'esprit de l'eau l'une de ses larmes, afin de désenchanter Louise.

Malicorne 
Élève de deuxième année de magie, il fait partie de l'ordre des chevaliers Ondins. Il est parmi les amis les plus proches de Saito. Son élément est l'air, et il a un talent spécial en tant que « radar ».

Professeurs

Osmond 

 (seiyû : Takeshi Aono) est le recteur de l'Académie et est un puissant mage de classe Square. C'est un grand pervers qui utilise souvent Monsignor, son rat familier, afin de regarder sous les jupes de sa secrétaire, Miss Longueville. Il dirige l'Académie de Magie du royaume de Tristain et protège les secrets légendaire qui s'y trouvent, comme le Baton de destruction ou la Bibliothèque Légendaire.

Jean Colbert 

 (seiyû : Takuma Suzuki) est un professeur de magie élémentaire de feu et est également le responsable du département de recherche de l'Académie. Il est fasciné par Saito et aimerait découvrir son monde. Il est surtout présent à la fin de la saison 1 et pendant la moitié de la saison 2. Il s'occupe notamment de réparer, analyser et améliorer le Zero-sen de Saito. Bien qu'il soit d'un naturel calme et posé, il dévoile son vrai visage dans la saison 2, où l'on apprend qu'il est connu sous le nom de « Flamme du Serpent », un légendaire mage de feu aux ordres du précédent roi. Flamme du Serpent fut connu pour avoir incendié de nombreux villages, dont celui où est née Agnès. Il sauva néanmoins la vie de celle-ci lorsqu'il comprit qu'il avait été manipulé par le ministre de la défense de l'époque. Il se retira alors du corps militaire, devenant professeur à l'Académie de Tristain. Malheureusement, son passé le rattrapa lors de la prise d'otages de la saison 2, où il sauva une nouvelle fois Agnès. On le pensait mort, mais il fut en fait sauvé par Kirche qui le cacha chez elle.

Chèvreuse 
Professeur de magie à l'académie, elle enseigne sur l'élément terre aux secondes années.

Noble

Royaume de Tristain

Henrietta de Tristain 

 (seiyû : Ayako Kawasumi) est la Princesse puis la Reine du Royaume de Tristain. C'est une souveraine attentionnée qui se soucie du bien de son peuple. C'est une très belle jeune fille qui provoque des moments de chaleur périodiques chez Saito. C'est une amie d'enfance de Louise, qu'elle considère comme sa meilleure amie. Elle aime profondément le prince Wales d'Albion et lui a jadis promis sa main. Malheureusement, Wales mourra au milieu de la saison 1, puis sera ressuscité par la Bague d'Avondali, puis retué par Saito et Louise. À partir de ce moment, Henrietta s'éprendra quelque peu de Saito, mais elle ne le montrera que rarement, respectant les sentiments de Louise. Comme la plupart des filles de la série, elle possède une poitrine imposante, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention de Saito.

Marianne de Tristain 
C'est la mère d'Henrietta. On ne connait presque rien sur elle.

Cardinal Mazarin

Chevalier Agnès de Milan 

 chevalier de Milan, (seiyû : Michiko Neya) est la capitaine des mousquetaires de la princesse Henrietta. Elle enquête sur son passé. En effet, tout son village a été incendié alors qu'elle n'avait que quatre ans et a été sauvée par un homme qui n'est autre que le professeur Colbert.

Éléonore Albertine Le Blanc de la Vallière 

 (seiyû : Kikuko Inoue) est la sœur la plus âgée de Louise et aussi la plus sadique. Elle semble prendre un malin plaisir à torturer sa petite sœur et pense qu'elle devrait se marier, comme ses parents. Son fiancé aurait annulé leur mariage.

Cattleya Yvette le Blanc de la Vallière 
 (seiyû : Kotomi Yamakawa) est la cadette des sœurs De La Vallière. Elle est douce et gentille, et a une santé fragile. Elle protège souvent sa petite sœur malgré les ordres de ses parents. Son élément est la Terre. Dans l'épisode 5 de la saison 2, elle invoque d'ailleurs un golem.

Royaume d'Albion

James I Tudor d'Albion 

Roi d'Albion, tué lors du coup d'État des Reconquistadors.

Wales Tudor 

Prince-héritier du trône, amant d'Henrietta. Assassiné par de Wardes.

Oliver Cromwell 

Premier « roi proclamé » après la mort de Wales, un allié des Reconquista, exécutée par la familière de leur chef dans la prison de Tristain pour avoir échoué sa mission.

Henry Stalford 

Chevalier Dragon des forces aériennes d'Albion, il a croisé la route de Louise et Saito après une escarmouche. Louise et Saito l'ont sauvé du froid après avoir tué son dragon, il leur a rendu la pareille en disant aux soldats venus les capturer qu'ils étaient de l'autre côté de la montagne. Il a rompu avec sa fiancée avant la guerre et le regrette. C'est un personnage qui serait devenu leur ami s'ils n'avaient pas été ennemis.

Terre-Sainte de Romalia

Giulio Cesare 

Familier du Pape. À son arrivée, le Pape raconte qu'il était peu ouvert au monde et refusait tout contact. Il ajoute que même qu'après avoir cohabité avec lui, il restait de la froideur dans son cœur. Il exécutera beaucoup de services demandé par celui-ci en se rendant à L'Académie de Magie de Tristein. En l'y envoyant pour la première fois en période de guerre sous la demande de sa Majesté, il séduira les filles mais déstabilisera Saito en se montrant proche de Louise. Il deviendra par la suite, un des meilleurs amis de Louise et son familier. Il a lui aussi, les runes de Familiers qui diffèrent beaucoup de celles que Saito possède. Il est le Windalf (la main droite de Dieu), et peut commander toute créature magique. Il possède de magnifiques yeux vairons, un bleu et l'autre rose/rouge. Il a également fait acquisition d'un dragon nommé Azuro qu'il perdra en même temps que son maitre lorsque celui-ci l'aura poussé du dos de son reptile ailé lors de la bataille contre l'Ancien Dragon. Le Pape se fera ensuite dévorer accompagné d'Azuro sous le regard effaré de Giulio qui se fait attraper entre les pattes avant de Sylphid en plein vol. À la fin de la série, il succède au Pape et célèbre son premier mariage en unissant Louise et Saito.

Royaume de Gallia

Charles et Isabella d'Orléans 

Son Altesse Royale le Duc Charles d'Orléans et la Duchesse Isabella d'Orléans sont les parents de la Charlotte d'Orléans.

Lors du récit, Charles est mort assassiné par son frère le Roi Joseph de Gallia et Isabella est devenu folle après avoir bu un poison que Joseph destinait à Charlotte. Isabella a cependant retrouvé la mémoire grâce à une potion créée entièrement et offerte à Charlotte par l'elfe enseignant Vidartial (se dit Vidarssial).

Roturiers

Siesta 

 n'est pas une noble, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'utiliser la magie. De par ce fait, elle reste servante à l'Académie. Elle tombe amoureuse de Saito lorsque celui-ci vient jusque dans la maison du Comte qui l'avait emmené afin de l'empêcher de devenir sa maîtresse. C'est aussi à ce moment que Saito réalise qu'il ne peut manier que de véritables armes, et non des reproductions décoratives comme celle que lui avait donné Kirche. Par la suite, Siesta essaiera par tous les moyens de séduire Saito, allant même jusqu'à se déguiser en bunny girl (et même se déshabiller complètement) pour arriver à ses fins. Son arrière-grand-père est originaire du Japon comme Saito. Il est arrivé à Tristan en traversant une éclipse solaire avec un Zéro Mitsubishi A6M.

Jessica 

 (seiyû : Akari Higuchi) est la fille de Scarron, et par conséquent, cousine de Siesta. Elle fera tout pour aider cette dernière à gagner l'amour de Saito.

Scaron 

 (seiyû : Tetsuo Gotō) est le patron du bar Miwaku no Yousei. De plus il est un peu effémine et se fait appeler Mademoiselle par ses employées. Dans la série, le scénariste semble lui donner des traits français. En effet, ce dernier prononce à plusieurs reprises des mots français, notamment « Oui », lors de ses discussions avec Louise et Saito.

Reconquista

Joseph de Gallia 

Roi de Gallia et chef suprême des Reconquistadors, élu du néant et maitre de Sheffield. Il est l'oncle de Charlotte et a tué son père lors d'une guerre, il ne ressent aucun remords.

Sheffield 

Familière de Joseph de Gallia, elle est la Myoznitnir (soit l'esprit de Dieu), les runes  apparaissent sur son front, elle peut contrôler tout artefact magique.

Jean-Jacques Francis de Wardes 

Vicomte du royaume de Tristain, traitre, assassin du prince Wales Tudor, ancien chevalier-griffon fiancé de Louise. Il est tué durant le combat final de la saison 1, lorsque Louise utilise le pouvoir du Néant.

Longueville 

 (seiyû : Akiko Kimura) est la secrétaire de M. Osman. Elle s'occupe de l'archivage des dossiers mais également des élèves qui ont des rapports à faire au Recteur. Elle déteste que ce dernier regarde sous sa jupe à l'aide de son familier afin de déterminer la couleur de sa culotte. En parallèle, elle possède également l'identité de Fouquet, Poing de Terre, un puissant voleur recherché à l'échelle mondiale. On apprendra par la suite qu'elle fait partie d'un sombre complot fomenté par Cromwell. Elle perdra la vie lors de la bataille finale de la saison 1.

Notes 

Zero no tsukaima
Zero no tsukaima
Zero no tsukaima